

Personnalités 

 Chantal Deruaz est une actrice française ;
François Deruaz (1828-1880) est un photographe français ;
 Jeanne Ruff, épouse Deruaz (1840-1908) est une photographe française.

Homonymie de patronyme
Patronyme savoyard